НЕФАЗ-БТЗ-52765 — российский трёхдверный высокопольный троллейбус, производившийся на Башкирском троллейбусном заводе. Единственный в модельном ряде завода троллейбус, созданный на базе кузова автобуса — НЕФАЗ-5299Т от НЕФАЗ.

Эксплуатация 
Выпущен двадцать один экземпляр троллейбуса, все они эксплуатируются в Уфе и Стерлитамаке.

Модели 
 НЕФАЗ-БТЗ-52765Р — с традиционным реостатно-контакторным (РКСУ)
 НЕФАЗ-БТЗ-52765Т — с тиристорно-импульсным (IGBT) электрооборудованием.
 НЕФАЗ-БТЗ-52765А — с тиристорно-импульсным (IGBT) электрооборудованием, имеет асинхронный тяговый привод.

Источники 
 В Уфе открылась выставка новинок машиностроительных предприятий республики
 Продукция Башкирского троллейбусного завода представлена на выставках «Автомир-2009» и «Спецтехника»

Троллейбусы БТЗ
НЕФАЗ